Glubokoje nesprávným přepisem azbuky též Glubokoe může znamenat:

 Glubokoje (Vuoksa) – jezero v povodí řeky Vuoksy
 Glubokoje (Pjasina) – jezero v povodí řeky Pjasiny

 Glubokoje (Jekatěrinburg) – vesnice ve správě města Jekatěrinburg